Губная помада:

 Губная помада — косметический продукт для окраски и увлажнения губ.
 Губная помада — американский фильм-драма 1976 года выпуска, снятый режиссёром Ламонтv Джонсон.